Dytrt ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Dytrt (* 1983), deutsch-tschechische Eiskunstläuferin
 Veronika Dytrt (* 1980), deutsch-tschechische Eiskunstläuferin